Film/televisie
 Body and Soul (1925), een Amerikaanse stomme film uit 1925 met onder anderen Paul Robeson
 Body and Soul (1927), een Amerikaanse stomme film uit 1927 met onder anderen Lionel Barrymore
 Body and Soul (1931), een Amerikaanse film uit 1931 met onder anderen Humphrey Bogart
 Body and Soul (1947), een Amerikaanse film noir uit 1947 met onder anderen John Garfield
 Body and Soul (1981), een Amerikaanse boksfilm uit 1981 met onder anderen Jayne Kennedy (remake van de film uit 1947)
 Body & Soul (House), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie House
 Body and Soul (Star Trek: Voyager), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Star Trek: Voyager
 Body and Soul (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER
 Body & Soul (1993), een Britse televisieserie uit 1993
 Body & Soul (2002), een Amerikaanse televisieserie uit 2002

Muzieknummers
 Body and Soul (jazzstandard), een jazzstandard uit 1930 en het titelnummer van heel wat hieronder vermelde albums
 Body and Soul?, een single uit 1993 van Thelonious Monster
 Body and Soul (Amy Winehouse), een single uit 2011 van de Britse zangeres Amy Winehouse en Tony Bennett
 Body and Soul (Anita Baker), een single uit 1994 van de Amerikaanse zangeres Anita Baker
 Body & Soul (Mai Tai), een single uit 1985 van het Nederlandse trio Mai Tai

Muziekalbums
 Body and Soul (Coleman Hawkins), een muziekalbum uit 1996 met nummers die de Amerikaanse saxofonist Coleman Hawkins opnam in de periode 1939-1956
 Body and Soul (album van Billie Holiday), een muziekalbum uit 1957 van de Amerikaanse jazzzangeres Billie Holiday
 Body and Soul (Joe Jackson), een muziekalbum uit 1984 van de Engelse zanger Joe Jackson
 Body and Soul (Jenny Morris), een muziekalbum uit 1987 van de Nieuw-Zeelandse/Australische zangeres Jenny Morris
 Body and Soul (David Murray), een muziekalbum uit 1993 van de Amerikaanse jazzmusicus David Murray
 Body and Soul (Archie Shepp), een muziekalbum uit 1978 van de Amerikaanse saxofonist Archie Shepp
 Body and Soul (The Sisters of Mercy), een muziekEP uit 1984 van de Engelse rockband The Sisters of Mercy
 Body and Soul (The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra), een muziekalbum uit 1978 van de Amerikaanse jazzband The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra
 Body and Soul (Cabaret Voltaire), een muziekalbum uit 1991 van de Engelse band Cabaret Voltaire
 Body & Soul (Rick Astley), een muziekalbum uit 1993 van de Britse zanger Rick Astley
 Body & Soul (Sheena Easton), een muziekalbum uit 1997 van de Britse zangeres Sheena Easton
 Body & Soul (Jon Gibson), een muziekalbum uit 1989 van de Amerikaanse zanger Jon Gibson
 The Body & Soul, een muziekalbum uit 1963 van de Amerikaanse trompettist Freddie Hubbard

Platenlabel
 Body and Soul (label), een platenlabel